Ulica Gwarna:
 ulica Gwarna w Poznaniu
 ulica Gwarna we Wrocławiu
Gwarna